Вјен () град је у Француској, у департману Изер.

По подацима из 1999. године број становника у месту је био 29.975.

Географија

Клима

Демографија

Партнерски градови 
  Еслинген ам Некар
  Албасете
  Горис
  Neath Port Talbot County Borough
  Пјотрков Трибуналски
  Schiedam
  Удине
  Велење
  Вроцлав
  Чезена

Референце

Спољашње везе 

 
 База података: Insee 

Градови у Француској
Википројект географија/Насеља у Француској